Westend peut désigner :

Lieu 
 Westend, un quartier de la ville allemande Berlin ;
 Westend, une gare de s-bahn sur le ringbahn de Berlin dans le quartier éponyme de Berlin ;
 Westend, un quartier de la ville allemande Wiesbaden ;
 Westend, un quartier de la ville allemande de Francfort-sur-le-Main ;
 Westend, une station de métro dans le quartier éponyme de Francfort-sur-le-Main ;
 Westend, un quartier de la ville suédoise d'Espoo.

Musique 
 Westend, un groupe musical autrichien ;

Voir aussi 
 West End (homonymie)
 Westende

Homonymie de toponyme